Nikanór (Nικάνωρ): ókori görög név, egyes nyelvekben megváltozott, de hasonló formában (Nicanor, Nyikanor stb.) ma is él. 
Az ókori források több Nikanór nevű személyt is számon tartanak:
 Nikanór, Proxenosz fia (Kr. e. 4. sz. ), Arisztotelész háztartásában élő személy, szinte bizonyos, hogy fogadott fia, Pszeudo-Ammóniosz szerint apja, Proxenosz, Arisztotelész egykori gyámja volt..  Arisztotelész Diogenész Laertiosznál fennmaradt végrendelete meghagyja, hogy a filozófus vér szerinti lánya, Püthiasz, menjen hozzá feleségül, amint felnő, lásd: 
 Nikanór, (Kr. e. 4. sz.) Antipatrosz fia
 Nikanór (Alexandriai) (Kr. u. 2. sz.), alexandriai Nikanór, görög nyelv- és irodalomtudós

Jegyzetek